Max Monichon (1900-1977), sénateur de la Gironde ;
 Pierre Monichon (1925-2006), musicien et musicologue français, créateur de l'harmonéon.